Эммануил Ионашку (, 17 марта 1893 — 14 июня 1949) — румынский авиационный командующий в годы Второй мировой войны.

Родился 17 марта 1893 года. В 1938—1939 годах возглавлял находящуюся в Бухаресте военно-авиационную школу «Aurel Vlaicu» (названа в честь первого румынского авиатора).

В 1941—1944 годах командовал 1-м румынским авиакорпусом на советско-германском фронте.
10 мая 1944 награждён Германией Рыцарским крестом Железного креста.

23 августа 1944 по приказу короля Михая арестовал главу государства Иона Антонеску (тоже кавалера Рыцарского креста).

С 18 сентября 1944 года по 11 марта 1945 года возглавлял Военно-воздушные силы Румынии.
С 1 августа 1945 года стал заместителем секретаря Министерства авиации Румынии. 9 августа 1945 награждён советским орденом Суворова.

После прихода в Румынии к власти коммунистов был арестован, приговорен народным судом к смертной казни и казнён 14 июня 1949 года.

Примечания 

Генералы Румынии
Военачальники Второй мировой войны
Казнённые в 1949 году